Hitoshi Morishita kan henvise til:

 Hitoshi Morishita (fodboldspiller, født 1967) - japansk fodboldspiller født i 1967
 Hitoshi Morishita (fodboldspiller, født 1972) - japansk fodboldspiller født i 1972